Maria Regina Cordovil (São Paulo, São Paulo, ) é uma cantora brasileira.

Seu pai, Hervé Cordovil (1914–1979), foi um maestro e compositor. Maria Regina era irmã do também cantor e compositor Ronnie Cord.

Cantores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo